

Населені пункти та їхні частини

 Кобиляни — село в гміні Тереспіль Більського повіту Люблінського воєводства
 Кобиляни — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кобиляни — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кобиляни — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Кобиляни — село в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Кобиляни — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кобиляни — частина села Старий Ґарбув у гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Кобиляни — лісова осада в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства

Примітки